Марк Иванович Малютин (27 марта 1919, Беляево, Бельский уезд, Смоленская губерния — 16 мая 1998, Иваново, Россия) — народный художник РСФСР (1971), почётный гражданин Иванова (1996).

Биография 
Родился в деревне Беляеве Бельского уезда Смоленской губернии.

В 1933 года переехал в Иваново-Вознесенск, где с 1935 года учился в Ивановском художественном училище. С четвёртого курса в 1939 году поступил добровольно в летную истребительную школу. Служил в Западном округе противовоздушной обороны. Офицер запаса.

С 1946 по 1949 год преподавал в Ивановском художественном училище. В 1947 году был принят в члены Союза художников СССР.

С 1949 по 1989 год был председателем правления Ивановской организации Союза художников. С 1970 по 1988 год неоднократно избирался секретарём Союза художников СССР, членом правления Союза художников РФ.

С 1957 по 1958 год находился в творческой поездке в Албании (совместно с художником Е. А. Грибовым). По окончании участие в выставке «45 дней в Албании». С 1964 по 1965 год находился с творческой поездке в Венгерскую Народную Республику (создал серию произведений «Новая Венгрия»).

Скончался 16 мая 1998 года. Детей не имел. Похоронен в Иванове на кладбище «Балино».

Творчество 
Работы художника находятся в ряде музеев России и за рубежом. Пейзаж «У реки» принадлежит Русскому музею; портрет «Доярка Заботина» передан Третьяковской галерее.

В 2004 году вдова художника Софья Тимофеевна Малютина передала в отделение Союза художников города Иванова 12 картин М. И. Малютина в качестве платы за аренду мастерской. Предполагается, что эти работы лягут в основу экспозиции нового муниципального музея.
Персональные выставки
 2018 (Плёс, «Присутственное место»)
 1995 (Иваново)
 1979 (Иваново)
 1974 (Москва)
 1969 (Иваново)

Награды 
 Звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1958, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 мая 1958 года)
 Орден Трудового Красного Знамени (1969)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1969)
 Звание народного художника РСФСР (1971)
 Государственная премия СССР (1978, совместно со скульптором Д. Б. Рябичевым и архитектором Е. И. Кутыревым за монумент «Борцам революции 1905 года» в Иванове)
 Орден Дружбы народов (1979)
 Звание Почётного гражданина Иванова (22 мая 1996)

Память 
 В 1999 году администрацией Ивановской области учреждена премия имени М. И. Малютина в области изобразительного искусства.
 В 1999 году на здании Дома художника в городе Иваново была открыта мемориальная доска о художнике, принимавшем активное участие в его создании.
 В 2002 году Указом Губернатора Ивановской области В. И. Тихонова Ивановскому художественному училищу было присвоено имя М. И. Малютина.

Примечания 

Почётные граждане Иванова
Похороненные на Балинском кладбище